Lederstrumpf steht für:
 Lederstrumpf, ein Romanzyklus von James Fenimore Cooper
 Lederstrumpf (1920), ein deutscher Stummfilm von 1920 mit Bela Lugosi
 Lederstrumpf: Der Wildtöter, ein US-amerikanischer Western von 1957 mit Lex Barker
 Lederstrumpf – Der letzte Mohikaner, ein spanischer Film von 1965
 Die Lederstrumpferzählungen, ein ZDF-Abenteuervierteiler von 1969 mit Hellmut Lange
 Lederstrumpf (Fernsehserie), amerikanisch-kanadische Fernsehserie von 1994 

Siehe auch:
 Chaps, lederne Beinkleider ohne Gesäßbesatz
Ledersocken